Dark Ages o Dark Age puede hacer referencia a:
 Diferentes edades oscuras de la historia.
Dark Ages, álbum de estudio de la banda Soulfly.
Dark Age, banda de metal alemana.
 Dark Ages: Vampire, juego de rol.
Dark Age of Camelot, videojuego  MMORPG.